Ženská dvouhra Adelaide International 2020 probíhala v polovině ledna 2020. Do singlové soutěže adelaidského tenisového turnaje hraného na tvrdém nastoupilo třicet hráček. Jednalo se o úvodní ročník turnaje.

Vítězkou se stala 23letá australská světová jednička Ashleigh Bartyová, jež ve finále zdolala o čtyři roky mladší Ukrajinku Dajanu Jastremskou po dvousetovém průběhu 6–2 a 7–5. V probíhající sezóně i na australském kontinentu získala premiérové turnajové vítězství, které představovalo osmý singlový titul na okruhu WTA Tour ve třináctém finále kariéry. Jastremská poprvé nezvládla finálový duel, když tři předchozí vyhrála.

Nasazení hráček 
Dvě nejvýše nasazené hráčky obdržely volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Adelaide International 2020
WTA Tour 2020